Владимир Татаринов:
 Татаринов, Владимир Валерианович (1877—?) — инженер, изобретатель аппарата на воздушной подушке.
 Татаринов, Владимир Васильевич (1878—1941) — радиофизик. Примечания